Cicutaria peloponnesiaca är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Cicutaria peloponnesiaca ingår i släktet Cicutaria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
peloponnesiaca